Polsko-Bałkańska Izba Handlowa – organizacja, której celem jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i bałkańskimi podmiotami gospodarczymi, między Polską a Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Bułgarią, Chorwacją, Czarnogórą, Macedonią Północną, Rumunią, Serbią oraz Słowenią. Jest zainteresowana współpracą z firmami polskimi, które szukają na Bałkanach partnera handlowego lub zamierzają być obecnymi na rynku bałkańskim oraz z firmami bałkańskimi, które pragną nawiązać kontakt z firmami polskimi.

Historia 
W okresie międzywojennym powołano w 1929 w Łodzi Polsko-Jugosłowiańską Izbę Handlową (Poljsko-Jugoslovenska Trgovačka Komora), od 1930 mieszczącą się w Warszawie przy ul. Kredytowej 3, ul. Szpitalnej 12 (1934), w budynku Prudentialu na pl. Napoleona 9 (1936), następnie przy ul. Moniuszki 6 (1938–1939). Skupiała 76 członków. Posiadała oddziały we Lwowie i Łodzi.

W 1958 reaktywowano jej działalność, umieszczając siedzibę przy ul. Łuckiej 11 (1996), następnie przy ul. Rajców 10 (od 2001). W 2003, zmieniono też jej nazwę na Polsko-Bałkańską Izbę Handlową.

Propolski samorząd gospodarczy w Jugosławii 
W 1931 powołano Polsko-Jugosłowiański Komitet Gospodarczy w Jugosławii (Poljsko-Jugoslovenski Privredni Komitet u Jugoslaviji), który pełnił funkcję izby handlowej, zaś w latach 1936–1938 miał siedzibę w Belgradzie przy Kraljev trg 5. W 1939 funkcjonowała samodzielna Jugosłowiańsko-Polska Izba Handlowa (Jugoslovensko-poljska trgovinska komora).

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o. Warszawa
 Bronisław Ryś: Rozwój polsko-jugosłowiańskich stosunków gospodarczych, Wyd. Łódzkie 1986, , 9788321803524, 485 s.
 Petar Bunjak: Pregled poljsko-srpskih književnih veza (do II svetskog rata), Belgrad 1999
 książki adresowo-telefoniczne

Izby gospodarcze
Gospodarka Polski
Stosunki międzynarodowe Polski